Fremad Amager, een Deense voetbalclub
 Fremad (schip uit 1870)
 Fremad (schip uit 1873)